Frauenolympiade bezeichnet Veranstaltungen der FSFSF:
 Frauenolympiade 1921 (Jeux Olympiques Féminins), 24.–31. März 1921 in Monte Carlo, Monaco; siehe Frauen-Weltspiele#Vorläufer 1921
 Frauenolympiade 1922 (Jeux Olympiques Féminins), 15.–23. April 1922 in Monte Carlo, Monaco
 Frauenolympiade 1923 (Jeux Olympiques Féminins), 4.–7. April 1923 in Monte Carlo, Monaco
 Olympics of Grace (Olimpiadi della Grazia), 29.–31. Mai 1931 in Florenz, Italien

Frauenolympiade bezeichnet zwei Veranstaltungen der FSFI:
 Women’s Olympic Games 1922 (Jeux Olympiques Féminins), 20. August 1922 in Paris
 Frauen-Weltspiele 1924  (Women's International and British Games), 4. August 1924 in London

Fortgeführt als:
 2. Frauen-Weltspiele 1926
 3. Frauen-Weltspiele 1930
 4. Frauen-Weltspiele 1934